151-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР, имевшее три формирования:
 151-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1939 году
 151-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1941 году